Чемпіонат Шотландії з футболу 1907—1908 — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Шотландії, що стартував 15 серпня 1907 та фінішував 30 квітня 1908. Це 18-й сезон чемпіонату Шотландії. Свій восьмий титул чемпіона здобув «Селтік».

Підсумкова таблиця

Див. також 
 Олд Фірм

Посилання 
 Чемпіонат Шотландії на wildstat 
 Чемпіонат Шотландії в базі даних Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1908
Шотландія
Шотландія